Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале проводились только среди мужчин. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях и в абсолютной категории. Все весовые категории остались такими же, как и 4 года назад на Играх в Мюнхене.

Наиболее успешно выступили японские и советские дзюдоисты, выигравшие по 5 медалей, при этом японцы выиграли 3 золота, а представители СССР — 2. Всего медали в дзюдо на Играх в Монреале завоевали представители 14 стран, из которых 7 ограничились 1 бронзовой наградой.

Медалисты

Страны

Ссылки 
 Дзюдо на Олимпийских играх 1976 года в Монреале 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Международные соревнования по дзюдо в Канаде
1976 год в дзюдо